Volker von Wirth é um aracnólogo alemão.

Wirth, Volker Von
Wirth, Volker Von